Убайдулла-хан:

 Убайдулла-хан (1487—1540) — пятый узбекский хан из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве.
 Убайдулла-хан II (1675—1711) — седьмой хан Бухарского ханства из династии джанидов.